Wiesław Fijałkowski (ur. 1907, zm. 2000) – polski inżynier, wykładowca i urzędnik państwowy, poseł do Krajowej Rady Narodowej i na Sejm Ustawodawczy (1947–1952), profesor Politechniki Warszawskiej.
 Wiesław Fijałkowski (ur. 1923, zm. 2004) – polski dziennikarz i publicysta zajmujący się tematyką obu Ameryk.
 Wiesław Fijałkowski (ur. 1946 w Warszawie) – rzeźbiarz, ceramik.